Billy Sweatt (né le  à Elburn, dans l'État de l'Illinois aux États-Unis) est un joueur américain de hockey sur glace. Billy est le frère de Lee Sweatt.

Carrière de joueur

Statistiques en carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || États-Unis || NAHL ||41 ||7 ||9 ||16 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 || États-Unis || NAHL ||17 ||10 ||15 ||25 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2006-2007 || Colorado College || WCHA ||30 ||9 ||17 ||26 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Colorado College || WCHA ||37 ||10 ||17 ||27 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Colorado College || WCHA ||37 ||12 ||11 ||23 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Colorado College || WCHA ||39 ||15 ||18 ||33 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-      
|-
|2010-2011 || Moose du Manitoba || LAH ||80 ||19 ||27 ||46 ||28 ||14 ||1 ||5 ||6 ||2
|-
|2011-2012 || Wolves de Chicago || LAH ||71 ||16 ||18 ||34 ||24 ||5 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2011-2012 || Canucks de Vancouver || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2012-2013 || Wolves de Chicago || LAH || 66 || 15 || 21 || 36 || 12 || - || - || - || - || -
|-
|2012-2013 || Canucks de Vancouver || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
|2013-2014 || Brynäs IF || SHL || 55 || 16 || 13 || 29 || 26 || 5 || 1 || 1 || 2 || 2 
|-
|2014-2015 || Brynäs IF || SHL || 54 || 19 || 22 || 41 || 36 || 7 || 0 || 4 || 4 || 4  
|-
|2015-2016 || Luleå HF || SHL || 24 || 4 || 2 || 6 || 49 || - || - || - || - || - 
|-
|2016-2017 || Luleå HF || SHL || 49 || 15 || 7 || 22 || 43 || 2 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
|2017-2018 || HV 71 || SHL || 30 ||8 || 7 || 15 || 12 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 	

| 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en septembre 1988
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Tigers de Colorado College
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur du HV 71
Joueur du Brynäs IF
Joueur du Luleå HF
Attaquant de hockey sur glace
Naissance dans le comté de Kane (Illinois)